Machakos County, een county van Kenia.
 Machakos (stad), een stad in Kenia.